Anomala es un término en latín que puede referirse a:

 Anomura, un infraorden de los crustáceos decápodos, incluyendo entre otros a los cangrejos ermitaños.
 Anomala, un género de coleópteros.